Montclús (Alts Alps), 
 Montclús (Gard), municipi francès al departament del Gard (regió d'Occitània)
 Baronia de Montclús, jurisdicció senyorial creada al  pels Montseny, lligada al Castell de Montclús 
 Castell de Montclús
 Castell i vilatge de Montclús
 Joaquim Montclús i Esteban (Calaceit, Matarranya, 1957), historiador, escriptor, periodista i activista cultural 
 Serra de Montclús, serra al municipi d'Àger (la Noguera)
 Tossa de Montclús, muntanya al municipi de la Pobla de Lillet (el Berguedà)
 Tossal de Montclús, muntanya al municipi de Sudanell (el Segrià)